Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Tarasiewicz Gramotin − rosyjski polityk i dyplomata
 Henryk Tarasiewicz − polski działacz opozycyjny
 Janusz Tarasiewicz − polski żużlowiec
 Jerzy Tarasiewicz - polski żeglarz i pisarz marynista
 Konstanty Tarasiewicz − białoruski inżynier i działacz mniejszości polskiej
 Kordian Tarasiewicz − polski przedsiębiorca
 Małgorzata Tarasiewicz − polska działaczka społeczna i polityk
 Michał Tarasiewicz − polski aktor, reżyser, kolekcjoner teatraliów
 Paweł Tarasiewicz − polski filozof kultury i cywilizacji, prezbiter katolicki
 Ryszard Tarasiewicz − polski piłkarz i trener
 Stanisław Tarasiewicz − polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej